Кубок СРСР з футболу 1989 — 48-й розіграш кубкового футбольного турніру в СРСР. Володарем Кубка вперше став клуб «Дніпро» (Дніпропетровськ).

1/64 фіналу

1/32 фіналу

1/16 фіналу

1/8 фіналу

1/4 фіналу

Півфінали

Фінал

Примітки

Посилання 
 Кубок СРСР 1989 на сайті RSSSF  
 Кубок СРСР 1989 на сайті WildStat.ru  
 Кубок СРСР 1989 на сайті fc-dynamo.ru  
 Кубок СРСР 1989 на сайті web.archive.org 

Кубок СРСР з футболу
СРСР
СРСР
1988 в СРСР
1989 в СРСР